Blauwe plek, een hematoom
 Blauwe plekken (kinderboek), boek van Anke de Vries
 Blauwe plekken (album), muziekalbum van Herman van Veen
 Blauwe plekken (Herman van Veen), single van Herman van Veen
 Blaue Flecken, Duitstalig muziekalbum van Herman van Veen
 Des bleus partout, Franstalig muziekalbum van Herman van Veen